Troják nebo Trojak může být:

nějaká trojitě rozdělená věc, roztrojený předmět
smrk troják – například Smrk – Troják v Lánech – památný strom v lese u Plzně
trojný skok v krasobruslení
Troják (zbraň) – puška, mající 2 brokové hlavně vodorovně vedle sebe a jednu kulovou nad/pod nimi

příjmení osob
Bogdan Trojak (1975) –   česko-polský básník, publicista a překladatel
Ladislav Troják (1914-1948) –   československý hokejista slovenské národnosti, olympijský medailista

kopec
Troják (618 m) – vrch v Hostýnských vrších
Troják (Hrubý Jeseník) (1050 m) - vrch v Hrubém Jeseníku